Медаль «За исключительные заслуги» (, ESM) — награда Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), вручаемая высшими федеральными органами государственной власти США за исключительные достижения (инициативу, творческие способности) в областях машиностроения, авиации, космических полётов, администрирования, направленных на развитие программ НАСА.

История 
Медаль была учреждена 1 мая 1957 года Национальным консультативным комитетом по аэронавтике (NACA). Затем после создания Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) медаль уже вручалась новым ведомством. С 1964 года были изменены название и дизайн. К 1989 году было вручено 3 181 медалей «За исключительные заслуги». Медаль «За исключительные заслуги» является невоенной наградой допустимой (разрешенной) к ношению на униформе.

Награждённые 
Награждения медалью были удостоены (не полный список):
 Базз Олдрин;
 Кевин Чилтон;
 Джон Дишер (, был награждён дважды (второй раз в 1980 году);
 Вирджил Гриссом;
 Уильям Харви Дана;
 Эйнар Эневолдсон ();
 Фицхью Фултон (), был награждён дважды;
 Джон Грансфелд (), был награждён трижды;
 Дэвид Джонс ();
 Памела Метсон ();
 Уильям Сёрлc Макартур;
 Артур Рудолф ();
 Ричард Трули (награждён дважды);
 Чарльз Болден (награждён дважды);
 Дон Линд (награждён в 1974 году);
 Джеффри Нелс;
 Пегги Уитсон;
 Хриса Кувелиоту.

Примечания

См. также 
 Награждённые медалью НАСА «За исключительные заслуги»

Ссылки 
 Награды НАСА.
 Награждённые НАСА.

Медаль НАСА «За исключительные заслуги»
Медали США